Сувая може да се отнася за:

 Сувая, село в Община Блаце, Сърбия
 Сувая, село в Община Варварин, Сърбия
 Сувая, село в Община Крушевац, Сърбия